Caumont kan syfta på:
 Caumont, Aisne
 Caumont, Ariège
 Caumont, Eure
 Caumont, Gers
 Caumont, Gironde
 Caumont, Pas-de-Calais
 Caumont, Tarn-et-Garonne